Étienne Tortelier – ciclista su strada francese
 Joseph Tortelier – attivista anarchico, rivoluzionario e sindacalista francese
 Paul Tortelier – violoncellista e compositore francese
 Yan Pascal Tortelier – direttore d'orchestra e violinista francese